Linea R – linea della metropolitana di Madrid
 Linea R – linea della metropolitana di New York